|-
| 181101 - ||  || 29 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 181102 - ||  || 29 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 181103 - ||  || 29 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181104 - ||  || 29 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181105 - ||  || 29 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181106 - ||  || 29 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181107 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181108 - ||  || 28 august 2005 ||  || 
|-
| 181109 - ||  || 28 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 181110 - ||  || 30 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181111 - ||  || 24 august 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 181112 - ||  || 25 august 2005 ||  || 
|-
| 181113 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181114 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181115 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181116 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181117 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181118 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181119 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181120 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181121 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181122 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181123 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181124 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181125 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181126 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181127 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181128 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181129 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181130 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181131 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181132 - ||  || 29 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181133 - ||  || 30 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 181134 - ||  || 28 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 181135 - ||  || 30 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181136 - ||  || 25 august 2005 ||  || 
|-
| 181137 - ||  || 30 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181138 - ||  || 30 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181139 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181140 - ||  || 31 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181141 - ||  || 29 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181142 - ||  || 31 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181143 - ||  || 31 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181144 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181145 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181146 - ||  || 31 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181147 - ||  || 4 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 181148 - ||  || 3 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181149 - ||  || 5 septembrie 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 181150 - ||  || 6 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181151 - ||  || 8 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 181152 - ||  || 1 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181153 - ||  || 10 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181154 - ||  || 6 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181155 - ||  || 11 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181156 - ||  || 13 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181157 - ||  || 14 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 181158 - ||  || 13 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181159 - ||  || 13 septembrie 2005 || Apache Point || 
|-
| 181160 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 181161 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181162 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181163 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181164 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181165 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181166 - ||  || 24 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181167 - ||  || 23 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181168 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181169 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181170 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181171 - ||  || 26 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181172 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181173 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181174 - ||  || 27 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 181175 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 181176 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181177 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 181178 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181179 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181180 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181181 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181182 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181183 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181184 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181185 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181186 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181187 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181188 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181189 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181190 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181191 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181192 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181193 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181194 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 181195 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181196 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181197 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181198 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181199 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181200 - ||  || 26 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-